Stachys – postać biblijna
 Stachys – w tradycji Kościoła prawosławnego biskup Bizancjum
 Stachys – nazwa naukowa rodzaju czyściec, roślin z rodziny jasnotowatych